Till může znamenat:

 till, sediment ledovcové činnosti většinou před tělesem ledovce
 , anglicky „dokud“

mužské jméno
 Till Eulenspiegel, legendární lidový šprýmař
 Till Lindemann (* 1963), německý muzikant a básník, frontman skupiny Rammstein
 Till Tantau (* 1975), profesor teoretické informatiky na Univerzitě v Lübecku

příjmení
 Arnošt Alois Till (1915–1995), český (resp. moravský) římskokatolický duchovní, novoříšský premonstrát, perzekvovaný v době komunistického režimu
 Eduard Till (1824–1898), český podnikatel německé národnosti, císařský rada, brněnský měšťan
 Lucas Till (* 1990), americký herec

podobná jména
 Tille
 Tilly